

Ismertető

Az előző részben Michael egy késsel felszerelkezve bejut az igazgató irodájába, és kényszeríti, hogy az őröknek mondja azt, hogy Bellick gyalog ment be a városba, így ne keressék őt. Leszól még rádión, hogy Lincolnt szállítsák át vizsgálatok miatt a gyengélkedőre. Michael egyedül hagyja el az irodát, a titkárnőnek azt tanácsolja, hogy ne zavarja az igazgatót, mert fontos tárgyalása van. Kicsavarozza a vécét a cellájában, majd ide tud bújni Golyó, mert néhány néger meg akarja őt ölni. Mire bemennek, már a falak mögött van Golyó. Gyülekeznek a szökevények Michael és Sucre cellája körül, Tweener nem fehérítette eléggé ki a ruháját, mert későn kezdte. Elkezdenek átbújni a lyukon, eljutnak ahhoz a bevert falig, amit a börtönlázadás alatt döntöttek le. A járatokban eljutnak a "66-os útra", ahová Bellicket belökte Westmoreland. Már segítségért kiáltozott, de az utolsó pillanatban Zsebes bekötözi a száját. 

Sara visszamegy a börtönbe, elvisz egy adag morfiumot, és nyitva hagyja az ajtót a csapatnak. 

Bellick egyenruháját felveszi Michael, és elindítja az épület tűzjelzőjét. Emiatt ki kell vezényelni az elmegyógyintézetben lévő rabokat az udvarra. Mikor a riadót lefújják, Michael őrként bevezényli a csapatot, mondván, hogy ők is oda tartoznak. Az elmegyógyintézetben lévő portást elkábítja azzal a szerrel, amit még akkor mutatott neki, amikor először járt ott. Erre azért volt szükség, mert az felismerte John Abruzzit. A tűzoltótömlőt rákötik egy ablak rácsára, a másik végét pedig a liftbe rakják, ami nem indul el, mert nincsen benne senki. Tweener beszáll, és az ablak rácsait kirántja a tömlő. Elindulnak Abruzzi javaslatára Lincoln után ábécérendben. Eközben Westmoreland elmondja Michaelnek, hogy valójában 5 millió dollárt rejtett el Utah államban egy siló alatt.

A szökés epizódjai